Йованович, Миодраг — имя двух сербских футболистов.
 Йованович, Миодраг (род. 1922) — сербский футболист.
 Йованович, Миодраг (род. 1977) — сербский футболист.